Jméno a příjmení Václav Kučera má více osob:

 Václav Kučera (1929–2017), český muzikolog, hudební skladatel a pedagog
 Václav Kučera (dirigent) (1914–2000), český dirigent
 Václav Kučera (dokumentarista) (1951–2019), český scenárista a režisér dokumentů
 Václav Kučera (hudebník) (1925–1983), český hudebník
 Václav Kučera (malíř) (1903–1983), český malíř
 Václav Kučera (politik) (1915–???), český a československý politik
 Václav Kučera (poslanec Českého zemského sněmu) (1835–1912), rakouský politik české národnosti